Belasting van niet-inwoners, een Belgische belasting op de inkomsten van niet-rijksinwoners
 Bruto nationaal inkomen, een maat voor de omvang van een economie
 Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten, een Nederlandse brancheorganisatie